CIMA ou Cima est un sigle ou acronyme, un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Sigle 

CIMA est un sigle composé des quatre lettres C, I, M et A qui signifie :
 Conférence interafricaine des marchés d'assurance, un organisme communautaire en Afrique,
Certificat International de Maîtrise en Arabe (CIMA), certification standardisée pour évaluer le niveau en arabe moderne standard,
 Certified Investment Management Analyst, un diplôme de gestion anglo-saxon,
 Compagnie Industrielle de Machines Agricoles,
 Convention Interrégionale de Massif, des conventions signées dans les massifs de montagne à la suite de la loi montagne  du

Anthroponyme

Toponyme 
 Cima peut se traduire par la « cime » d'une montagne en italien. On le retrouve notamment dans :
 Cima d'Asta, un sommet des Alpes,
 Cima di Vezzana, un sommet des Alpes,
 Cima Presanella, un sommet des Alpes,
 Cima Tosa, un sommet des Alpes,
 Cima Undici, un sommet des Alpes,
 Cima di e Follicie, un sommet de Corse,
 San Biagio della Cima, une commune italienne,

Patronyme 

 Cima da Conegliano (1459-1517), un peintre italien de la Renaissance ;
 Giovanni Paolo Cima (vers 1570-1622), un musicien italien ;
 CIMA (1977-), un catcheur japonais du nom de Nobuhiko Oshima ;
 José Enrique Cima (1952-), un coureur cycliste espagnol ;
 Damiano Cima (1993-), un coureur cycliste italien ;
 Imerio Cima (1997-), un coureur cycliste italien ;

Voir aussi 
 Nissan Cima, un modèle de luxe de voiture de la marque Nissan vendu au Japon.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme italien

ja:CIMA